Jean(-)Marie Farina, né Giovanni Maria Farina, connu également sous son nom allemand Johann Maria Farina (1685-1766), établi à Cologne.
 Jean(-)Marie Farina, né Jean(-)Joseph Farina (1785-1864), arrière-petit-neveu du précédent, établi à Paris.

Article connexe 
Voir l'arbre généalogique des Farina
 Farina (famille)

 Jean(-)Marie Farina est également le nom commercial déposé d'une eau de Cologne, appartenant à Roger & Gallet, marque rachetée en 2008 par le groupe L’Oréal et est également le nom commercial déposé d'une eau de Cologne (Jean Maria Farina vis-a-vis de la Place Juliers), appartenant à Farina gegenüber.